Аллсвенскан 1981 — 57-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1981 року розпочався 27 квітня й завершився 7 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб «Естерс» ІФ (Векше).

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Перехідні матчі 
 Геккен — Ельфсборг 0:1, 1:1
 Кальмар ФФ — Ескільстуна 2:0, 2:2

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1981 у шведському спорті